

Astronomia 
 Stella di Plaskett – stella
 Cratere Plaskett – cratere lunare
 2905 Plaskett – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Plaskett – comunità non incorporata della contea di Monterey, in California (Stati Uniti d'America)

Persone 
 John Stanley Plaskett – astronomo canadese
 Harry Hemley Plaskett – astronomo canadese
Elmo Plaskett – giocatore di baseball statunitense
Joel Plaskett – musicista canadese
 Joseph Plaskett – pittore canadese
 Stacey Plaskett – politica statunitense
James Plaskett – scacchista britannico